V roce 1904 odehrála SK Slavia Praha 36 zápasů, všechny byly přátelské. Celková bilance byla 23 výher, 3 remízy a 10 porážek.

Přehled zápasů

Odkazy

Literatura 
 HOUŠKA, Vítězslav: Věčná Slavia. Olympia : Praha 1970.

Externí odkazy 
 https://www.slavia.cz/zobraz.asp?t=zapasy-1904

Sezóny SK Slavia Praha
Fotbal v Česku v roce 1904